У статті наведено подробиці поіменних втрат 64-ї ОМСБр Збройних сил РФ у різних військових конфліктах.

Російсько-українська війна

Примітки 

Втрати в російсько-українській війні за формуванням (РФ)
Списки:Російсько-українська війна (з 2014)